Daucus australis är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone. Daucus australis ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
australis